Thornburgh ist der Familienname folgender Personen:

 Dick Thornburgh (1932–2020), US-amerikanischer Politiker
 Jacob Montgomery Thornburgh (1837–1890), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Thornburg
 Thornbury